Sierra de Gredos, een bergketen in het midden van het Iberisch Schiereiland, gesitueerd tussen Ávila, Cáceres, Madrid en Toledo.
Circo de Gredos, een keteldal (cirque) uitgesleten door een gletsjer in het centrum van de noordelijk flanken van Sierra de Gredos
Navarredonda de Gredos, gemeente in de Spaanse provincie Ávila even ten noorden van de Sierra de Gredos
San Juan de Gredos, gemeente in de Spaanse provincie Ávila even ten noorden van de Sierra de Gredos
Editorial Gredos, een Spaanse uitgeverij